The Divide – film del 2011 diretto da Xavier Gens
The Divide – film documentario del 2015 diretto da Katharine Round
The Divide – film del 2016 diretto da Perry King
The Divide – serie televisiva statunitense del 2014